Соревнования по плаванию на дистанции 400 метров комплексным плаванием среди мужчин на летних Олимпийских играх 2004 прошли 14 августа. Приняли участие 36 спортсменов из 26 стран.

Американец Майкл Фелпс с мировым рекордом выиграл свою первую золотую медаль Олимпийских игр. 

Эрик Вендт повторил свой результат, показанный на прошлых играх и стал двукратным серебряным призёром.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Соревнование

Предварительные заплывы

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Финал

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальный Олимпийский отчёт  

Плавание на летних Олимпийских играх 2004